Кенгуровые крысы () — семейство сумчатых животных из Австралии.
 Кенгуровые крысы, или кенгуровые прыгуны (), — род грызунов из Северной Америки.